Linsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Linsjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Linsjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Linsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Linsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,27 ha)
Linsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (89,5 ha)
Väster-Linsjön, sjö i Ånge kommun,  (71,6 ha)
Öster-Linsjön, sjö i Ånge kommun,  (29,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn